és una psicòloga, coach i directora de teatre espanyola.

Biografia 
Va estudiar interpretació a l'Estudi Corazza per a l'Actuació i en finalitzar els seus estudis va ser ajudant Consuelo Trujillo.
Es va graduar en Psicologia a la UNED. Va començar la seva carrera com a actriu i directora, però després va devenir en coach i psicòloga, especialitzant-se en Teràpia Afirmativa en Diversitat Sexual.

Coneguda per dirigir a Mónica Naranjo a la seva gira Madame Noir i realitzar coaching i acompanyaments psicològics a artistes i al col·lectiu LGTBIQA+.

Al 2019 va col·laborar al Projecte Exuli amb l'Escola Psicoanalista d'Espanya, França, Grècia i Itàlia mitjançant el Programa Erasmus.

Filmografia

Actriu

Teatre

Direcció

Referències 

Teatre
Psicologia